

Талиця — річка у Мінській області, права притока Ареси

Талиця — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Талиця — річка в Удмуртії, права притока Вотки
 Талиця — річка в Кіровській області (Унинський район), ліва притока Святиці
 Талиця — річка в Кіровській області (Фальонський район), ліва притока Святиці
 Талиця — друга назва річки Кукарка в Кіровській області, лівої притоки Святиці
 Талиця — місто, Талицький міський округ, Свердловська область
 Талиця — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Талиця — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Талиця — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Талиця — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Талиця — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Талиця — село, Совєтський район, Алтайський край
 Талиця — село, Сухолозький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Верхня Талиця
 Нижня Талиця